Cryphia dolopis är en fjärilsart som beskrevs av George Francis Hampson 1908. Cryphia dolopis ingår i släktet Cryphia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
dolopis